Résultats détaillés de l'édition 2015 () du tournoi de tennis professionnel des Internationaux de France de tennis. Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 
La Fédération française de tennis annonce en  que la dotation globale de l'édition 2015 s'élève à  euros (soit 12 % d'augmentation sur un an), le vainqueur en simple (homme et femme) empochant 1,8 million d'euros.

Novak Djokovic arrive à Roland-Garros invaincu depuis la finale du tournoi ATP 500 de Dubaï en  contre Roger Federer. Il reste ainsi sur 23 victoires consécutives et a remporté les sept tournois majeurs auxquels il a participé (Bercy, Londres, Open d'Australie, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo et Rome) depuis sa défaite en demi-finale du Masters de Shanghai en . De même, Andy Murray arrive invaincu cette saison sur terre battue, ayant remporté le tournoi ATP de Munich et le Masters de Madrid.

Pendant le tournoi 
 Chez les dames, on note l'élimination précoce d'Eugenie Bouchard (demi-finaliste en 2014) au premier tour, celle de Simona Halep (finaliste en 2014) au second tour et celle de Maria Sharapova (vainqueur en 2014) en huitièmes de finale.
 L'après-match du premier tour entre Roger Federer et Alejandro Falla est marqué par un adolescent qui pénètre sur le court pour prendre un selfie avec le champion suisse, qui déclare ensuite son mécontentement à propos de la lenteur d'intervention de l'agent de sécurité.
 Pendant le quart de finale messieurs entre Jo-Wilfried Tsonga et Kei Nishikori (à 6-1, 5-2 en faveur de Tsonga), un coup de vent a fait tomber une plaque de couverture en tôle (destinée à protéger l'écran géant des pigeons) sur le public du Court Philippe-Chatrier, blessant légèrement 3 personnes. Le match a été interrompu pendant une trentaine de minutes.
 Pour la première fois de sa carrière, le numéro un mondial Novak Djokovic aborde les quarts et les demi-finales de Roland-Garros sans avoir concédé le moindre set. Grand favori, il perd la finale, arbitrée par Damien Dumusois, contre Stanislas Wawrinka.
 Ce n'est que la deuxième fois que Rafael Nadal, nonuple vainqueur de Roland-Garros,  s'incline aux Internationaux de France en 72 matchs, battu en quarts de finale contre Novak Djokovic en trois sets (7-5, 6-3, 6-1) (la première défaite remontait à 2009, face au Suédois Robin Söderling en huitièmes de finale en quatre sets 6-2, 6-7, 6-4, 7-6). Djokovic met fin à sa série de 39 victoires consécutives à la Porte d'Auteuil.
 Timea Bacsinszky se qualifie pour les demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière. C'est la première fois qu'une Suissesse atteint ce stade à Roland-Garros depuis 2001 et la défaite de Martina Hingis en demi-finales contre l'Américaine Jennifer Capriati.
 La Tchèque Lucie Šafářová se hisse pour la première fois de sa carrière en demi-finale puis en finale de Roland-Garros, en étant, de plus, la seule joueuse à ne pas avoir concédé le moindre set depuis le début du tournoi, où elle n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale jusque-là. Elle devient la première joueuse tchèque à atteindre cette finale depuis le sacre d'Hana Mandlikova en 1981. Lucie Šafářová s'incline contre Serena Williams en simple mais remporte le double le lendemain.
  journalistes couvrent le tournoi qui dispose de  places assises sur les 16 courts de compétition, ce qui lui a permis d'accueillir  spectateurs.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Trophée des Légendes

Handisport

Tennis fauteuil - Simple messieurs

Tennis fauteuil - Simple dames

Tennis fauteuil - Double messieurs

Tennis fauteuil - Double dames

Notes et références

Documentaire 
 Géraldine Maillet, In the French, France 2, 2016.

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2015
France
France